Potonié peut désigner :
 Edmond Potonié (1857-1913), écrivain français ;
 Henry Potonié (1857-1913), botaniste et paléontologue allemand ;
 Robert Potonié (1889-1974), minéralogiste et paléobotaniste allemand.